Establiments Britànics de l'Àfrica Occidental (del seu nom en anglès British West Africa), nom col·lectiu de les possessions britàniques a l'Àfrica Occidental
 Aliança Baptista Mundial (del seu nom en anglès Baptist World Alliance), associació mundial d'esglésies baptistes
 Banda ampla sense fil (del seu nom en anglès Broadband Wireless Access), tecnologia per a l'accés a Internet de banda ampla sense fil
 Burrows-Wheeler Aligner, algoritme de la biologia computacional per a descriure seqüències de nucleòtids
 BWA també és el codi ISO 3166-1 de Botswana, país de l'Àfrica Austral